Tommorowland peut désigner :

 Tomorrowland, section commune aux divers parcs de loisirs de type Disneyland ;
 Tomorrowland, festival annuel de musique électronique qui se déroule à Boom, en Belgique ;
 Tomorrowland, album de Black Majesty sorti en 2007 ;
 Tomorrowland, album de Ryan Bingham sorti en 2012 ;
 À la poursuite de demain (Tomorrowland), film américain de science-fiction réalisé par Brad Bird, sorti en 2015.

Homonymie de titre